Battistelli ist der Familienname folgender Personen:

 Benoit Battistelli (* 1950), französischer Verwaltungsjurist, Präsident des Europäischen Patentamts 
 Francesca Battistelli (* 1985), US-amerikanische Popsängerin
 Giorgio Battistelli (* 1953), italienischer Avantgarde-Komponist
 Giovanni Battistelli OFM (1933–2011), italienischer Ordensgeistlicher und von 1998 bis 2004 Kustos des Heiligen Landes
 Stefano Battistelli (* 1970), italienischer Schwimmer